Frideman (ou Friedemann) Gabriel Cramer, auteur de Sermons, parus vers 1710.
 Gabriel Cramer (1704–1752), mathématicien genevois, connu entre autres pour la règle de Cramer.
 Gabriel Cramer (1723–1793), éditeur genevois, connu surtout, avec son frère Philibert, comme éditeur de Voltaire.